Коткино — топоним:
 Коткино — посёлок в Ненецком автономном округе Российской Федерации.
 Коткино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.